Modulare Funktion steht für mehrere Begriffe der Mathematik, unter anderem: 
 eine Funktion aus der harmonischen Analyse zur Untersuchung topologischer Gruppen, siehe Modulare Funktion (harmonische Analyse),
 eine Klasse von Funktionen aus der Funktionen- und Zahlentheorie, siehe Modulform.